Га́рдонь () — город в Венгрии, расположенный на южном берегу озера Веленце, в медье Фейер (Центрально-Задунайский край). Численность населения на 2017 год составляло 10 855 человек.

Гардонь находится в 50 километрах от столицы, Будапешта, и в 17 километрах от административного центра Секешфехервар. 7-е шоссе проходит через весь населённый пункт, соединяя его с соседними Пакоздом и Зичиуйфалу. В Гардони есть железнодорожная станция, с которой можно добраться как в Будапешт, так и Секешфехервар. Экономика поселения основана, прежде всего, на туризме, и его привлекательность в основном обусловлена ​​пляжами озера Веленце.

Население

Города-побратимы

Примечания

Литература

Ссылки
 Официальный сайт города Гардонь

Города Венгрии